Гаврилів — українське прізвище.

 Гаврилів Богдан Миронович (1999—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаврилів Ігор Михайлович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, нагороджений орденом «За мужність».
 Гаврилів Мирослав Степанович (1885—1932) — український педагог, політик, діяч культури.
 Гаврилів Ніл (* 1955) — канадський хокеїст.
 Гаврилів Тимофій Іванович (* 1971) — український письменник, перекладач, філолог-германіст, літературо- та культурознавець.

Українські прізвища
Прізвища на -ів